Кассиопея плауновидная () — вид растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Очень маленький ползучий кустарничек с длинными, тонкими, прижатыми к почве ветвями 20—40 см длиной. Листья перекрестно-парные, плотно прижатые к стеблю, так что наружу обращены их нижние стороны, края их с белой оторочкой, длина 1—2 мм, ширина 0,7—1,5 мм, поперечник облиственной ветви около 1 мм.

Цветоножки боковые, одиночные, прямостоячие, с поникающей верхушкой, 2—3 см длиной, гладкие и без прицветников, часто красные. Цветки одиночные; чашечка красная, из 5 свободных овальных острых чашелистиков, с белыми оторочками; венчик чисто белый, в 4 раза длиннее её (8—10 мм), колокольчатый, раскрытый, с пятью зубцами. Тычинок 10; нити плоские, голые. Столбик цилиндрический, прямой, наверху тупой; рыльце пятираздельное. Коробочка округлая, 3 мм длиной.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Вересковые
Флора Дальнего Востока
Флора Северной Америки